PMV je zkratka, která může znamenat:

 Průmysl mléčné výživy – původně československý závod pro zpracování mléka založený v 50. letech 20. století
 Psychomotorický vývoj – vývoj dítěte po duševní a pohybové stránce
 Società per il Patrimonio della Mobilità Veneziana – provozovatel městské hromadné dopravy v Benátkách